Styków steht für:

 Styków (Głogów Małopolski), ein Dorf im Powiat Rzeszowski, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen

Stykow ist der Familienname folgender Personen:

 Petra Stykow (* 1961), deutsche Politikwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Styków